Chojnacka – polskie nazwisko

Znane Chojnackie 

 Anita Kwiatkowska z domu Chojnacka (ur. 1985) – polska siatkarka
 Anna Chojnacka (1914–2007) – polska artystka fotografka
 Dorota Dziedzic-Chojnacka (ur. 1977) – polska poetka, pisarka, autorka opowiadań, w tym literatury dziecięcej
 Elżbieta Chojnacka (1939–2017) – polska klawesynistka
 Gabriela Chojnacka-Szawłowska (ur. 1946) – polska psycholożka, wykładowczyni
 Iga Wasilewska z domu Chojnacka (ur. 1994) – polska siatkarka
 Irena Chojnacka (ur. 1943) – polska prawniczka i polityczka, posłanka na Sejm X kadencji
 Jadwiga Chojnacka (1900–1992) – polska aktorka, wykładowczyni, dyrektorka teatru
 Katarzyna Chojnacka (ur. 1975) – polska inżynier chemii, profesor nauk technicznych
 Małgorzata Chojnacka – strona ujednoznaczniająca
 Małgorzata Chojnacka (ur. 1947) – polska gimnastyczka, ekonomistka
 Małgorzata Chojnacka (ur. 1983) – polska kajakarka
 Maria Teresa Chojnacka (ur. 1931) – polska artystka, twórczyni tkaniny artystycznej
 Patrycja Chojnacka (ur. 1994) – polska szczypiornistka
 Paulina Chojnacka (ur. 1981) – polska siatkarka

Zobacz też 

 Chojnacki (ujednoznacznienie)